La Coppa del Generalissimo 1958 è stata la 22ª Coppa del Generalissimo di pallacanestro maschile.

Squadre 
Alla competizione partecipano le sei migliori classificate della Liga Española de Baloncesto 1958, insieme alle prime squadre classificate nel gruppo 1 e 2 della Segunda División (Empresa Nacional Bazán e Club Águilas de Bilbao) più il Real Club Náutico de Tenerife de Baloncesto.

In seguito alla rinuncia dell'Estudiantes partecipò alla competizione il CD Hesperia de Madrid.

Tabellone

Finale

Voci correlate 
 Liga Española de Baloncesto 1958

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 1958
Coppa del Re di pallacanestro maschile
Competizioni sportive a Saragozza